Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1966 rozegrano w dniach 20 czerwca – 1 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Ken Fletcher /  John Newcombe -  William Bowrey /  Owen Davidson 6–3, 6–4, 3–6, 6–3

Gra podwójna kobiet 
 Maria Bueno /  Nancy Richey -  Margaret Smith Court /  Judy Tegart Dalton 6–3, 4–6, 6–4

Gra mieszana 
 Margaret Smith Court  /  Ken Fletcher -  Billie Jean King /  Dennis Ralston 4–6, 6–3, 6–3

Wimbledon według lat
1966 w tenisie ziemnym
1966 w Wielkiej Brytanii